Waller steht für:
 Waller, christlicher Missionar im Roman Et in terra pax von Karl May
 Waller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Waller, Fisch, siehe Europäischer Wels
 Debye-Waller-Faktor, Beschreibung der Temperaturabhängigkeit von Strahlung an einem Kristallgitter
 Wallersche Degeneration, Degeneration von Nervenfasern
 HMAS Waller (SSG 75), australisches U-Boot

Waller ist der Name folgender

Orte in Bayern:
 Waller (Alfeld), Dorf in Bayern

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Waller (Pennsylvania)
 Waller (Texas)
 Waller (Washington)
 Waller County, Verwaltungseinheit in Texas

Siehe auch:

 Waler
 Waller Hills
 Waller Peak